Seeing Double est le titre de plusieurs œuvres :
 Seeing Double, album du groupe britannique S Club 7 (2002)
 Seeing Double, film musical britannique de Nigel Dick avec le groupe S Club 7 (2003)

Voir aussi 
 Seeing Double at the Triple Rock, chanson de NOFX (2006)